Kitega kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Gitega (provins), 
 Gitega, provinshuvudstad, 

Robotskapade Burundiförgreningar